Без вести пропавшие:

 «Без вести пропавшие» — фильм Джозефа Зито 1984 года.
 «Без вести пропавшие 2: Начало» — фильм Лэнса Хула 1985 года.
 «Брэддок: Без вести пропавшие 3» — фильм Аарона Норриса 1988 года.

См. также 
 Пропавший без вести — юридический термин, определяющий положение человека, о местонахождении которого нет достоверной информации.
 «Без вести пропавший» — советский художественный фильм 1956 года, снятый режиссёром Исааком Шмаруком.